Bradypodion excubitor är en ödleart som beskrevs av  Barbour 1911. Bradypodion excubitor ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kameleonter
excubitor